Amerikai Egyesült Államok
 Washington Township (Arkansas)
 Washington Township (Illinois)
 Washington Township (Boone megye, Indiana)
 Washington Township (Daviess megye, Indiana)
 Washington Township (Newton megye, Indiana)
 Washington Township (Randolph megye, Indiana)
 Washington Township (Ripley megye, Indiana)
 Washington Township (Rush megye, Indiana)
 Washington Township (Iowa)
 Washington Township (Kalifornia)
 Washington Township (Columbiana megye, Ohio)
 Washington Township (Defiance megye, Ohio)
 Washington Township (Hancock megye, Ohio)
 Washington Township (Hardin megye, Ohio)
 Washington Township (Harrison megye, Ohio)
 Washington Township (Richland megye, Ohio)

Lásd még
 Washington (egyértelműsítő lap)
 Washington megye (egyértelműsítő lap)